Niska steht für:
 Niska, ein französischer Rapper
 Niesky (obersorbisch Niska), Kleinstadt im Landkreis Görlitz

Niska ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Niska (1884–1960), finnischer Opernsänger (Bariton)
 Maralin Niska (geb. 1930), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)